U, u oder U. steht für:

 ein Vokal im internationalen phonetischen Alphabet, siehe Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
 Schluff, eine Korngröße in Böden
 Umdrehung
 Urschrift
 U (Bezirk), ein Bezirk der Insel Pohnpei in den Föderierten Staaten von Mikronesien
 U + Alter als Klasseneinteilung im Sport
 Dortmunder U, ein Ausstellungs- und Museumsstandort in der Dortmunder Innenstadt

Astronomie:
 Uranus in der astronomischen Nomenklatur

Chemie:
 Enzymeinheit, eine alte Einheit für die Enzymaktivität
 im Einbuchstabencode für die Aminosäure Selenocystein
 Zeichen des chemischen Elements Uran
 Zeichen des Bestandteils der Ribonukleinsäure Uridin
 Atomare Masseneinheit (Einheitszeichen: u = unified atomic mass unit, kurz: unit)

Linguistik:
 Name des arabischen Buchstaben 
 U (Sprache), eine Mon-Khmer-Sprache
 eine Höflichkeitsformel in birmanischen Namen für ältere bzw. höhergestellte Männer, siehe Birmanischer Name #Höflichkeitsformeln
 ein japanisches Kana, siehe U (Kana)

Mathematik:
 unitäre Gruppe 
 Formelzeichen für Umfang
 Eigenschaft (u) von Pelczynski

Physik:
 u (aufrecht geschrieben) das Symbol für die atomare Masseneinheit
 U (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für die elektrische Spannung
 U (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für die Innere Energie
 Um (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für die magnetische Spannung
 U (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für die Potentielle Energie
 U (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für den Wärmedurchgangskoeffizient (auch Wärmedämmwert, U-Wert)
 u (kursiv geschrieben) das Formelzeichen für den Momentanwert einer Wechselspannung

Verkehrswesen:
 Überhöhung
 Umleitung
 Unterführung
 Untergrundbahn, im allgemeinen Sprachgebrauch kurz U-Bahn
 Unterseeboot, im allgemeinen Sprachgebrauch kurz U-Boot
 Die kkStB-Schmalspurdampflokomotiven Baureihe U, eine der meistgebauten Schmalspurlokomotiven Europas
 Utility, Mehrzweckflugzeuge und Unterstützung, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte

als Kfz-Kennzeichen:
 isländisches Kfz-Kennzeichen für Eskifjörður (Suður-Múlasýsla), Reyðarfjord (Region) (Himmelsrichtung): (O)
 philippinisches Kfz-Kennzeichen für Metro Manila 1995–1998
 kasachisches Kfz-Kennzeichen für Gebiet Ostkasachstan (früheres Gebiet Semei, wird nicht mehr vergeben), heute F
 Anfangsbuchstabe des polnischen Kfz-Kennzeichen für Polnische Streitkräfte
 Anfangsbuchstabe des madagassischen Kfz-Kennzeichens für Toliara
 internationales Kennzeichen für Uruguay
 tschechisches Kfz-Kennzeichen für Ústecký kraj (Ústí nad Labem), Aussiger Region
 Liechtenstein: Händler (rechts auf dem Schild)
 Ungarn: Zweiräder
 DDR: Bezirk Leipzig

Personen:
 Natty U (1956–2005), deutscher Reggae-Sänger und Musikproduzent

Siehe auch:
 U (Roman), Roman von Timur Vermes (2021)
 U 1
 U 2
 U 3

Abkürzung

ja:ウ